Кассаго-Бріанца, Кассаґо-Бріанца (італ. Cassago Brianza) — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Лекко. 
 Кавенаго-ді-Бріанца, Кавенаґо-ді-Бріанца (італ. Cavenago di Brianza) — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Монца і Бріанца. 
 Монтічелло-Бріанца (італ. Monticello Brianza) — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Лекко. 
 Аграте-Бріанца, Аґрате-Бріанца (італ. Agrate Brianza) — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Монца і Бріанца. 
 Колле-Бріанца (італ. Colle Brianza) — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Лекко. 
 Карате-Бріанца (італ. Carate Brianza) — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Монца і Бріанца. 
 Верано-Бріанца (італ. Verano Brianza) — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Монца і Бріанца. 
 Кастелло-ді-Бріанца (італ. Castello di Brianza) — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Лекко. 
 Чезана-Бріанца (італ. Cesana Brianza) — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Лекко. 
Безана-ін-Бріанца (італ. Besana in Brianza) — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Монца і Бріанца. 
 Ла-Валетта-Бріанца, Переґо (італ. La Valletta Brianza) — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Лекко. 
Альцате-Бріанца (італ. Alzate Brianza) — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Комо. 
 Монца і Бріанца, Провінція Монца і Бріанца (італ. Provincia di Monza e della Brianza) — провінція в Італії, у регіоні Ломбардія. 
 7199 Бріанца (7199 Brianza) — астероїд головного поясу, відкритий 28 березня 1994 року.